Совдозеро — пресноводное озеро на территории Эссойльского сельского поселения Пряжинского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,99 км², площадь водосборного бассейна — 34,6 км², располагается на высоте 114,5 метров над уровнем моря.

Котловина ледникового происхождения.

Берега озера каменисто-песчаные, местами заболоченные.

С юго-восточной стороны озера вытекает река Соуда, впадающая в Лакшозеро, которое протокой соединяется с Сямозером, из которого берёт начало река Сяпся, впадающая в Вагатозеро. Через последнее протекает река Шуя.

С северо-запада в Совдозеро впадает река Совдоя, несущая воды Лангозера и Кивасозера.

Средняя амплитуда колебания уровня составляет 1,0 м.

Рыба: щука, плотва, лещ, окунь, налим, ёрш.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100111102000017143.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Сямозера
Озёра Пряжинского района